Star Voyager steht für:
 eine Subserie der Science-Fiction-Serie Raumschiff Promet
 Star Voyager (Spiel), ein Computerspiel der Firma Imagic